

Села:
 Семисотка — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Семисотка — Одеська область, Білгород-Дністровський район

Балка:
 Семисотка — маловодна балка на Ак-Монайському перешийку в Криму

Залізниця:
 Семисотка — пасажирський залізничний зупинний пункт Кримської дирекції Придніпровської залізниці